Desa Pasiripis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasiripis (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 108,18), Jawa Barat, 
 Desa Pasiripis (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 106,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar